

Кіпорт — місто, штат Нью-Джерсі
 Кіпорт — переписна місцевість, штат Вашингтон